Die Primeira Divisão 1969/70 war die 36. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 6. September 1969 und endete am 19. April 1970.

Sporting Lissabon wurde zum 13. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1969-70 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1969/70